Lemúria - um continente mítico
Lemuria (álbum) - da banda Therion
Lemúria (festival) - um festival romano

Desambiguação